Ledizione 1991-92 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventiquattresimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Pál Fischer del Siófoki Bányász SE con 16 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1991-92.
 Tatabányai SC e Zalaegerszegi TE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Haladás Vasutas SE retrocessa in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.
 Diósgyőri FC salva dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1992-1993: Ferencvárosi TC qualificato.
 Coppa UEFA 1992-1993: Vác FC-Samsung qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
Campionato ungherese di calcio